Национален отбор по волейбол на Канада може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Канада
 Женски национален отбор по волейбол на Канада